«Тень: Взять Гордея» — российский шпионский триллер режиссёра Ильи Куликова. В главных ролях: Олег Гаас, Денис Пьянов и Филипп Янковский. Фильм вышел в широкий прокат 8 декабря 2022 года.

Сюжет 
Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадёт государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днём.

В ролях 
 Олег Гаас — Вадим
 Филипп Янковский — Гордей
 Екатерина Шарыкина — Аня
 Денис Пьянов — Максим Самойленко
 Татьяна Бабенкова — Оксана
 Мария Лисовая — Красотка
 Антон Кукушкин — Валерий
 Надежда Михалкова — Юля
 Андрей Ильин — Сергей Евдокимович
 Елизавета Смирнова — Таня

Ссылки 

Фильмы о ФСБ
Фильмы России 2022 года
Фильмы на русском языке
Фильмы-боевики 2022 года
Фильмы-боевики России с элементами триллера
Фильмы 2022 года